

Вишомеж — село в гміні Беляни Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Вишомеж — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Вишомеж — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства